Jobert ist der Familienname folgender Personen: 

 Antoine Claude Gabriel Jobert (1799–1867), französischer Naturwissenschaftler und Paläontologe
 Antoine-Joseph Jobert de Lamballe (1799–1867), französischer Chirurg
 Joséphine Jobert (* 1985), französische Schauspielerin und Sängerin
 Marlène Jobert (* 1940), französische Schauspielerin
 Michel Jobert (1921–2002), französischer Politiker
 Paul Jobert (1863–1942), französischer Maler, Ritter und Offizier der Ehrenlegion